Schuh steht für:

 Schuh, Fußbekleidung
 Schuh (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Schuh, ein altes Längenmaß, siehe Fuß (Einheit)
 Hemmschuh, ein Gerät zum Abbremsen oder Arretieren von Fahrzeugen
 Kabelschuh, ein Kabelsteckverbinder
 Zubehörschuh (Blitzschuh), eine Vorrichtung an Fotoapparaten
 eine gemeine Figur in der Heraldik, siehe Schuh und Stiefel

Siehe auch:
 Goldener Schuh
 Schu (Begriffsklärung)
 Shu